Gran Via de les Corts Catalanes, een straat in Barcelona
Gran Vía (Madrid), een straat in Madrid
Gran Vía (metrostation) van de metro van Madrid